Isso ist eine italienische Gemeinde (comune) mit  Einwohnern (Stand ) in der Provinz Bergamo, Region Lombardei.

Geographie 
Isso liegt 25 km südöstlich der Provinzhauptstadt Bergamo und 45 km östlich der Metropole Mailand.

Die Nachbargemeinden sind Barbata, Camisano (CR), Castel Gabbiano (CR), Covo und Fara Olivana con Sola.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Lombardei